Zinken (neerwaartse beweging), het dalen van een voorwerp in een vloeistof of gas
 Fons Zinken, een Nederlands politicus
 Iets gemaakt van zink (element) (het woord zink wordt hier gebruikt als bijvoeglijk naamwoord)